Rogers Cup 2016, właśc. Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2016 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2016 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 714 413 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
WTA
WTA Tour
2016 w Kanadzie